Баскетбольная Лига чемпионов () — европейский баскетбольный турнир среди профессиональных мужских клубов из стран, являющихся членами ФИБА Европа. Клубы получают право на участие в турнире на основе их выступлений в национальных лигах и кубковых соревнованиях, однако они не обязательно должны быть победителями соответствующих соревнований.

История создания 
В октябре 2015 года ФИБА предприняла попытку вернуть контроль над крупнейшими европейскими соревнованиями по баскетболу, предложив организовать турнир с 16 командами, организованный по принципу круговой системы с гарантированным участием для восьми клубов. Когда ведущие европейские клубы решили сохранить существующий формат соревнований в рамках Евролиги, ФИБА объявила о создании нового европейского клубного турнира, начиная с сезона 2016-17, с квалификацией, организованной по спортивному признаку. В итоге, в турнире выступали не самые известные и титулованные баскетбольные клубы Европы.

Победители и призёры

Награды

Самый ценный игрок турнира

Самый ценный игрок «Финала четырёх»

Лучший снайпер

Лучший молодой игрок

Лучший тренер

Примечания

Ссылки